María Belén Dutto – ciclista argentina
 Mauro Dutto – politico italiano
 Olivier Dutto – fumettista francese
 Pietro Dutto – biatleta italiano
 Raymond Dutto – calciatore francese
 Teresio Dutto – calciatore italiano